Pietro Vidoni peut désigner deux cardinaux italiens portant le même prénom et le même patronyme :

 Pietro Vidoni, cardinal italien créé par le pape Alexandre VII (1660)
 Pietro Vidoni, cardinal italien créé par le pape Pie VII (1816).